La Gold Cup, en anglais The Gold Cup, est une compétition de football aujourd’hui disparue. Elle se tient chaque année entre 1911 et 2001. D’abord organise par une fédération dissidente elle est ensuite reprise par l'Association irlandaise de football.

La première édition de cette compétition se déroule au cours de la saison 1911-1912 après que sept des huit membres de l’Association irlandaise de football aient fait sécession (seul Linfield refuse la scission) pour fonder la  et créer la Gold Cup. À la fin de la saison, les clubs dissidents réintègrent la fédération. La compétition ne se dispute pas en 1912-1913. Elle est restaurée par l’IFA en 1913. Pendant la première guerre mondiale elle se dispute sous la forme d’un championnat. La compétition est définitivement arrêtée en 2001 sur une victoire de Glentoran.

Palmarès

Notes et références 
 

Compétition de football en Irlande du Nord